World Without End (roman), een roman van Ken Follett, in 2007
 World Without End (televisieserie), een miniserie gebaseerd op de roman van Follett